Meigs County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Meigs County (Ohio)
Meigs County (Tennessee)